Сен-Максіме́н-ла-Сент-Бом () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний схід від Марселя, 37 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6298 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16318,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 

 Туристичне бюро муніципалітету Сен-Максімен-ла-Сент-Бом 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Максімен-ла-Сент-Бом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар
Французька Рив'єра